Hufeisenbahn steht für

 eine hufeisenförmige Umlaufbahn eines Himmelskörpers, siehe Hufeisenumlaufbahn
 eine Bahn, auf der Hufeisenwerfen gespielt wird, siehe Hufeisenwerfen